Niemcy:
 Cottbus – niemiecka nazwa miasta Chociebuż
 Cottbus – stacja kolejowa w Chociebużu
 Cottbus – dawny powiat
 Cottbus-Land – dawny powiat

Inne:
 Energie Cottbus – klub piłkarski
 Live in Cottbus ’98 – album DVD